DED steht für:

 Deutscher Entwicklungsdienst, gemeinnützige Gesellschaft im Bereich der personellen Entwicklungszusammenarbeit der Bundesrepublik Deutschland
 Deutsche Expertengruppe Dementenbetreuung
 Jolly Grant Airport (IATA-Code), in Dehradun, Indien
 Sachsen (NUTS-1-Regionenkürzel), deutsches Bundesland
 Ded (Band), eine US-amerikanische Nu-Metal-Band

Děd steht für:

 Děd, ein Berg in Tschechien, westlich des Stadtzentrums von Beroun, Teil der Křivoklátská vrchovina

DED